Волк — французский фильм Николя Ванье, выпущенный в 2009 году, который основан на одноимённом романе того же автора, опубликованного в 2008 году.

Фильм снят в «дань уважения Эвенам», по словам режиссёра, который встретил их во время своего путешествия в Сибири.

Сюжет 
Сергей — эвенский кочевник-оленевод. Он живёт в горах Восточной Сибири. В молодости его отец посылает его содержать и защищать стадо от волков, их большое стадо из 3000 северного оленя из клана Батагай, традиция разведения этого народа.

По поручению своих людей Сергей затем отправился выполнять свою миссию в этом районе Сибири, чтобы встретиться с волками.

Фильм начинается с битвы между Николаем, хранителем оленьего стада и вождём чётного клана в Сибири, и стаей волков, атакующей оленей. Сергей, ещё ребёнок, наследник и сын Николая, находится со своим отцом и становится свидетелем драки. Сергей и волки будут связаны навсегда.

Это исключительный день для Сергея: его клан отмечает его вступление во взрослую жизнь. У эвенов, кочевого народа Сибири, стать мужчиной означает показать остальному клану, что он способен защитить стадо оленей своего племени от наследственного врага — волков. Но с первой ночи Сергей предает. Ведомый волком и её четырьмя волчонками, он не может заставить себя хладнокровно убить этих безобидных малышей, кормящихся грудью своей матери.

Член клана Владим разочарован и завидует тому, что его не выбрали на место Сергея.

Настасья, дочь вождя соседнего клана Сергея и друга детства, сожалеет, что не нашла Сергея по приезде. Поэтому она решает отправиться на поиски его в горы, где он должен охранять стадо, жизненно важное для его народа. Сергей, который давно его ждал, должен был быть счастлив, но боялся за «своих» волков, потому что Алексеев и Владим следят за стадом в его отсутствие.

Сергей преждевременно возвращается в свой лагерь, но проявит больше интереса к своей миссии, чем к Настасье. Он возвращается, чтобы найти своих волчат и называет их: Байкал, Анушка, Камар, Китник, Вулка и Торок.

Настасья возвращается и удивляет Сергея, который подходит к волчатам и пытается их погладить. Она выходит из себя: это угроза для её клана, и она решает уйти. Когда наступает буря, она решает остаться в лагере с Сергеем.

Николай присоединяется к Сергею, чтобы сообщить ему о наличии следов волков. Настасья, к удивлению Сергея, защищает юношу от отца.

Приближается зима, миссия завершена: стадо сохранилось. Однако следы волков стали более заметны. Николай обнаруживает эти следы и решает послать Владима убить волков. У Владима не получается, ветер стёр следы.

Волки охотятся и нападают на убегающее из загона стадо. Отец Сергея осознает свою ложь и больше не доверяет ему, но Сергей по-прежнему отказывается убивать «своих» волков. Увы, волки пытаются убить оленя, последний вынужден стрелять в «своих» волков, убивая Байкала.

Встревоженный Николай идёт навстречу Сергею, который показывает ему труп волка, но также обнаруживает его привязанность к стае волков… Обезумевший Сергей хочет извиниться перед волками, но лидер стаи Торок проваливается в замерзшее озеро. Два товарища спасают друг друга: Сергей ныряет, чтобы спасти Торока, который согревает его на берегу и спасает ему жизнь.

Сергей решает увести всю «свою» стаю на далекую равнину, которая позволит им жить, не угрожая стаду.

Сергей возвращается в деревню и лжёт, говоря, что волки мертвы. Николай подозревает, что это не так, но ничего не говорит. Настасья и Сергей женятся, делясь своим секретом.

Пока Мужук, деревенский староста, слышит волков, клан отправляется на охоту. Пока Владима преследуют волки, Сергей спасает его, не причинив вреда зверям. Клан возвращает все 6 волков: они не собственность Сергея.

Тогда жизнь клана изменится и продолжит своё существование в гармонии в горах с оленями и волками. Но их подстерегает другая опасность: вырубка леса другими людьми.

В ролях 
 Николя Бриуде — Сергей
 Пом Клементьефф — Настасья
 Мин Мэн Ма — Николай
 Ванта Талисман — Анадья
 Бернард Вонг — Владим
 Гюгрон Киап — Муриак
 Кавель Кем — Алексеев
 Герасим Васильев — Мужук

Награды 
 Earth Grand Prix на международном кинофестивале в Токио.

Прочее 
 Роман Волк Николя Ванье, издательство «XO», 2008  на основе которого был снят фильм
 Комикс Loup, 12 томов, октябрь 2009

Примечания 

Фильмы Николя Ванье
Фильмы Франции 2009 года
Приключенческие фильмы Франции
Экранизации романов Франции
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы о волках